Studienleiter bezeichnet:
 Studienleiter (Akademie), einen für Tagungen und andere Programme inhaltlich Verantwortlichen an einer Akademie
 Studienleiter (Lehrerseminar), einen Dozenten in einem Lehrerseminar
 Studienleiter (Stiftung), den Verantwortlichen für Bildung in einer Stiftung
 Studienleiter (Theater), den leitenden Korrepetitor im Theater